Een uitgeverij - Uitgeverij Bonte
Een achternaam:
 Barbara Bonte, Belgisch politica
Bob Bonte - Een Nederlands zwemmer
Hans Bonte - een Belgisch politicus
 Jean-Marie Bonte, burgemeester

Een toevoeging aan planten- en dierennamen om meerkleurigheid aan te duiden. Bijvoorbeeld:
Bonte strandloper
Bonte beer
Bonte krokus
Bonte lijster

Zie ook 
 De Bont